Bottollier ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bottollier (1928–2021), französischer Fußballspieler
 Marc Bottollier-Lasquin (* 1979), französischer Skirennläufer